Miejscowości w USA:
 Woodson – jednostka osadnicza w stanie Arkansas, w hrabstwie Pulaski
 Woodson – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Morgan
 Woodson – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Throckmorton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Woodson (ang. Woodson County) – w stanie Kansas